Ingelstad (Växjö), een plaats in de gemeente Växjö in de Zweedse provincie Kronobergs län
 Ingelstad (Öland), een dorp op het Zweedse eiland Öland